Ниже перечислены картины русского живописца Архипа Ивановича Куинджи.

Список картин 
}}

Комментарии

Примечания

Литература

Источники 
 
 .
 
 
 Архип Куинджи — Живопись, графика (CD), Государственный Русский музей, www.rusmuseum.ru

Куинджи, Архип Иванович